

Литовщина — річка у Харківській та Дніпропетровській області, ліва притока річки Малої Тернівки
 Литовщина — село у Харківській області Лозівському районі, Миколаївська сільська рада

Литовщина — село у Вітебській області Браславському районі, Слобідківська сільська рада